Cavagnaro ist der Name von

 Carlos Albert Cavagnaro (* 1946), argentinischer Fußballtrainer und -Manager
 Mario Cavagnaro Llerena (1926–1998), peruanischer Cantautor
 Osvaldo Cavagnaro (* 1938), argentinischer Ruderer